Kanalgatan kan avse:
 Kanalgatan, Jönköping – Kanalgatan i Jönköping
 Kanalgatan, Malmö – Kanalgatan i Malmö
 Kanalgatan, Skellefteå – Kanalgatan i Skellefteå